Mount Alfred kan syfta på följande:

 Mount Alfred, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Alfred, British Columbia, ett berg i Kanada